Erebia phoreta är en fjärilsart som beskrevs av Hans Fruhstorfer 1918. Erebia phoreta ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
phoreta